Il singolare del torneo di tennis Open Isla de Lanzarote 2 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Jose Checa-Calvo che ha battuto in finale Andrea Basso 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jose Checa-Calvo (Campione)
 Adrian Sikora (semifinali)
 Roberto Ortega-Olmedo (secondo turno)
 Ivan Arenas-Gualda (semifinali)

 Alexey Vatutin (quarti di finale)
 Oriol Roca Batalla (primo turno)
 David Vega Hernandez (primo turno)
 Francesco Picco (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Isla de Lanzarote 2013